CTR kan syfta på:

 CTR – en centrumbildning inom Lunds universitet, se Centrum för teologi och religionsvetenskap
 CTR – antalet klick som en sponsrad länk tar emot dividerat med antalet gånger den sponsrade länken har visats Clickthrough rate, se  Klickfrekvens
 CTR – ett kontrollerat luftrum kring en flygplats, se Kontrollzon
 ctr – en i flera länder tidigare allmän handelsvikt, se centner